Penguin Islands (Hamilton Sound), archipel bij Hamilton Sound, ten noordoosten van Newfoundland, Canada
 Penguin Islands (Saint Lawrencebaai), archipel ten zuiden van Newfoundland, Canada
 Penguin Islands (Namibië), naam voor alle eilanden voor de kust van Namibië